Pezeta (španjolski: peseta, katalonski: pesseta) je novčana jedinica korištena u više različitih država.

Valute u optjecaju 
saharska pezeta

Povijesne valute 
ekvatorskogvinejska pezeta, od 1969. do 1975.
katalonska pezeta, od 1808. do 1850.
andorska pezeta, od 1936.
španjolska pezeta, od 1869. do 2002.
Valute